Ivano Strizzolo – politico italiano
 Luca Strizzolo – calciatore italiano